Girardo est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Prénom 
Girardo est un prénom italien notamment porté par :
  (), troubadour italien.

Patronyme 

  (1937-), footballeur italien ;

Hydronyme 
 , lac du Canada dans la région Saguenay–Lac-Saint-Jean dans la province du Québec ;

Prénom italien
Patronyme italien